Chubby Brown, Brits komiek
 een fictieve plaats in de serie The League of Gentlemen